Вулиця Артемія Веделя (Київ)
 Вулиця Веделя (Львів)
 Вулиця Веделя (Рівне)
 Вулиця Артема Веделя (Харків)